Le Parti libéral de la Colombie-Britannique (en anglais : BC Liberal Party) est un parti politique de la province canadienne de Colombie-Britannique. 

Le parti est fiscalement conservateur et socialement modéré ou libéral, bien qu'il existe plusieurs factions socialement conservatrices dans le parti. Le parti a souvent été séparé de son cousin fédéral, le Parti libéral du Canada, et n'est pas actuellement lié au parti fédéral. Le parti libéral peut se décrire comme une coalition de plusieurs groupes d'idéologies différentes, unie dans l'opposition au Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique et économiquement favorable à une plus grande libéralisation du marché pour la province.

Le parti forme actuellement l'opposition officielle à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

Histoire

Débuts 
L'histoire des libéraux en Colombie-Britannique remonte à 1903, lorsque l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique a reconnu les partis politiques pour la première fois.

Le premier chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique a été Joseph Martin. Il a démissionné de son poste de chef libéral le .

L'élection de 1952 
En 1952, grâce à une coalition libérale-conservatrice , le Parti libéral de la Colombie-Britannique réussissait à prendre sa place dans le monde politique de la Colombie-Britannique. Par contre cette coalition s'est effondrée en 1951 et le gouvernement libéral minoritaire a déclenché des élections provinciale en 1952.

Ces élections ont changé le visage de la politique de la Colombie-Britannique lorsque le B.C. Social Credit Party, une coalition de factions populaires ayant des racines en Alberta, a défait les libéraux.

Pendant les  suivantes, les libéraux n'ont jamais réussi à remporter plus d'une poignée de sièges, et le Crédit social a réussi un remarquable parcours de  au pouvoir.

Dans la marge 
En 1972, une lueur d'espoir semble ouvrir une voie au Parti libéral de Colombie-Britannique qui est quand même défait lors des élections où il n'obtient que cinq sièges.

Aux élections de 1974, le parti n'obtient qu'un seul siège.

En 1979 il est complètement exclu de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

En 1983 et 1986 ce fut la même chose. Le parti ne faisait plus partie de la vie parlementaire de la province.

Renouveau récent 
En 1987 Gordon Wilson reconstruit le parti ce qui vaut  au Parti libéral de la Colombie-Britannique en 1991. Le parti formaient l'Opposition officielle.

Sous le gouvernement de Gordon Campbell : 2001-2011 
En 2001, Campbell et les libéraux ont été portés au pouvoir lors d'un glissement de terrain, remportant 77 des 79 sièges.

Au pouvoir, Campbell a utilisé sa majorité pour faire adopter des réductions d'impôt substantielles suivies de réductions importantes dans les ministères et les services sociaux.

En 2004, le gouvernement Campbell a déposé un budget équilibré et un deuxième budget équilibré en 2005.

Sous le gouvernement de Christy Clark : 2011-2017 
Le  à titre de chef du parti au pouvoir Christy Clark devient la  Première ministre de la Colombie-Britannique.

Au pouvoir elle insistera sur le réduction de la dette provinciale et sur le développement de l'industrie gazière.

Elle insistera aussi sur un gel de certains programmes sociaux, le contrôle des dépenses, la construction de routes et de barrages hydroélectriques.

Andrew Wilkinson devient le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique 
Andrew a réussi à devenir président du parti libéral de la Colombie-Britannique et était fier de voir les libéraux ramener la libre entreprise en Colombie-Britannique en 2001.

Son implication dans la vie politique s'est poursuivie depuis sa nomination en tant que sous-ministre au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique, où il a servi la province pendant un certain nombre d'années avant de retourner à la pratique privée. 

En 2013, Andrew a été élu député de sa circonscription de Vancouver-Quilchena, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Au cours de cette période, il a été nommé à de nombreux postes au Cabinet, le dernier étant Procureur général et Ministre de la justice.

En février 2018, Andrew Wilkinson a été élu pour succéder à Christy Clark à la tête du Parti libéral de la Colombie-Britannique.

Chefs du parti 

1903 - 1903 : Joseph Martin
 –  : James Alexander MacDonald 
 –  : John Oliver
 –  : Harlan Carey Brewster
 –  : John Oliver (2)
 –  : John Duncan MacLean
 –  : Thomas Dufferin Pattullo (intérim)
 –  : Thomas Dufferin Pattullo
  –  : John Hart 
 –  : Byron Ingemar Johnson 
 –  : Arthur Laing
 –  : Ray Perrault
 –  : Patrick Lucey McGeer
 –  : David Anderson
 –  : Gordon Gibson
 –  : Jev Tothill
 –  : Shirley McLoughlin 
 –  : Art Lee
 –  : Gordon Wilson
 –  : Gordon Campbell
 –  : Christy Clark 
 –  : Rich Coleman (intérim)
  –  : Andrew Wilkinson
  -  : Shirley Bond (intérim)
 depuis le  : Kevin Falcon

Résultats d'élection 
Dans le graphique on peut voir en détail les sièges obtenus par le Parti libéral de la Colombie-Britannique aux élections de la province entre 1903 et 2017 :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Partis politiques britanno-colombiens
 Liste des Premiers ministres de la Colombie-Britannique

Liens externes 
 
Site du Caucus du Parti libéral de la Colombie-Britannique
Présentation du Parti libéral de la Colombie-Britannique - CBC
Présentation du Parti libéral de la Colombie-Britannique - Elections BC
Présentation du chef du Parti libéral de Colombie-Britannique (Andrew Wilkinson) - Assemblée législative de Colombie-Britannique
Parti libéral de la Colombie-Britannique - Guide to British Columbia politics (J.J. McCullough)
Parti libéral de la Colombie-Britannique - Canadian Elections Database

Liberal
Liberal, Colombie-Britannique
Parti politique centriste au Canada
Parti politique libéral en Amérique
Parti politique fondé en 1903